La siguiente es la lista de los embajadores de los Estados Unidos, u otros jefes de misiones diplomáticas en Colombia y los estados predecesores al actual país suramericano. 

El título con el que se conoce a éstos diplomáticos y que es otorgado por el Departamento de Estado norteamericano actualmente es Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario (Ambassador Extraordinary and Minister Plenipotentiary en inglés).

Lista

Gran Colombia

Nueva Granada

Estados Unidos de Colombia

República de Colombia 

Embajadores de Estados Unidos en Colombia